Europese weg 77, een Europese weg
E77 (Verenigde Arabische Emiraten), een nationale weg in de Verenigde Arabische Emiraten